Dąbrowa Chełmińska – wieś w gminie Dąbrowa Chełmińska
 Dąbrowa Chełmińska – gmina w powiecie bydgoskim
 Dąbrowa Chełmińska – przystanek osobowy w Dąbrowie Chełmińskiej